Bekasi ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa drei Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Cikarang Pusat (Zentralcikerang).

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 6°10′53″ und 6°30′06″ s. Br. sowie 106°48′28″ und 107°27′29″ ö. L. Er grenzt im Westen an Jakarta und an die autonome Stadt (Kota) Bekasi, im Süden an den Regierungsbezirk Bogor und im Osten an den Regierungsbezirk Karawang. Im Norden bildet dioe Javasee eine natürliche Grenze. Der Regierungsbezirk ist Teil der Metropolregion Jabodetabek. Er ist vorstädtisch geprägt und verschiedene Unternehmen haben sich hier angesiedelt.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Bekasi in 23 Distrikte (Kecamatan), die sich weiterhin in 187 Dörfer gliedern, davon sind 7 Kelurahan, also städtischem Typs.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 32.16.01 ||style="text-align:left"| Tarumajaya ||style="text-align:left"| Panitaimakmur || 54,63 || 109.296 || 132.756 || 2.430,1 || 103,9 || 8 || –
|-
| 32.16.02 ||style="text-align:left"| Babelan ||style="text-align:left"| Babelankota || 63,60 || 209.564 || 270.050 || 4.246,1 || 102,9 || 7 || 2
|-
| 32.16.03 ||style="text-align:left"| Sukawangi ||style="text-align:left"| Sukawangi || 67,19 || 43.119 || 49.649 || 738,9 || 103,1 || 7 || –
|-
| 32.16.04 ||style="text-align:left"| Tambelang ||style="text-align:left"| Sukarapih || 37,91 || 35.376 || 40.862 || 1.077,9 || 102,6 || 7 || –
|-
| 32.16.05 ||style="text-align:left"| Tambun Utara ||style="text-align:left"| Sriamur || 34,42 || 137.099 || 194.405 || 5.648,0 || 103,0 || 8 || –
|-
| 32.16.06 ||style="text-align:left"| Tambun Selatan ||style="text-align:left"| Tambun || 43,10 || 417.008 || 431.038 || 10.000,9 || 101,7 || 9 || 1
|-
| 32.16.07 ||style="text-align:left"| Cibitung ||style="text-align:left"| Kel. Wanasari || 45,30 || 195.566 || 242.557 || 5.354,5 || 103,0 || 6 || 1
|-
| 32.16.08 ||style="text-align:left"| Cikarang Barat ||style="text-align:left"| Kel. Telagaasih || 53,69 || 211.578 || 205.333 || 3.824,4 || 104,4 || 10 || 1
|-
| 32.16.09 ||style="text-align:left"| Cikarang Utara ||style="text-align:left"| Cikarangkota || 43,30 || 230.563 || 228.937 || 5.287,2 || 103,4 || 11 || –
|-
| 32.16.10 ||style="text-align:left"| Karang Bahagia ||style="text-align:left"| Karangbahagia || 46,10 || 90.654 || 123.238 || 2.673,3 || 103,2 || 8 || –
|-
| 32.16.11 ||style="text-align:left"| Cikarang Timur ||style="text-align:left"| Jatibaru || 51,31 || 91.326 || 106.478 || 2.075,2 || 103,6 || 7 || 1
|-
| 32.16.12 ||style="text-align:left"| Kedung Waringin ||style="text-align:left"| Kedungwaringin || 31,53 || 55.654 || 69.437 || 2.202,3 || 103,5 || 7 || –
|-
| 32.16.13 ||style="text-align:left"| Pebayuran ||style="text-align:left"| Kel. Kertasari || 96,34 || 92.821 || 102.285 || 1.061,7 || 103,0 || 12 || 1
|-
| 32.16.14 ||style="text-align:left"| Sukakarya ||style="text-align:left"| Sukakarya || 42,40 || 42.468 || 52.016 || 1.226,8 || 103,2 || 7 || –
|-
| 32.16.15 ||style="text-align:left"| Sukatani ||style="text-align:left"| Sukamulya || 37,52 || 70.299 || 93.491 || 2.491,8 || 103,5 || 7 || –
|-
| 32.16.16 ||style="text-align:left"| Cabangbungin ||style="text-align:left"| Lenggahjaya || 49,70 || 47.844 || 55.488 || 1.116,5 || 102,9 || 8 || –
|-
| 32.16.17 ||style="text-align:left"| Muaragembong ||style="text-align:left"| Pantaimekar || 140,09 || 35.503 || 40.321 || 287,8 || 104,9 || 6 || –
|-
| 32.16.18 ||style="text-align:left"| Setu ||style="text-align:left"| Lubangbuaya || 62,16 || 111.670 || 173.656 || 2.793,7 || 105,5 || 11 || –
|-
| 32.16.19 ||style="text-align:left"| Cikarang Selatan ||style="text-align:left"| Sukadami || 51,74 || 143.030 || 161.534 || 3.122,0 || 102,4 || 7 || –
|-
| 32.16.20 ||style="text-align:left"| Cikarang Pusat ||style="text-align:left"| Sukamahi || 47,60 || 56.756 || 67.336 || 1.414,6 || 102,9 || 6 || –
|-
| 32.16.21 ||style="text-align:left"| Serang Baru ||style="text-align:left"| Sukasari || 63,80 || 103.587 || 149.527 || 2.343,7 || 103,5 || 8 || –
|-
| 32.16.22 ||style="text-align:left"| Cibarusah ||style="text-align:left"| Cibarusahkota || 50,39 || 74.587 || 94.802 || 1.881,4 || 104,2 || 7 || –
|-
| 32.16.23 ||style="text-align:left"| Bojongmangu ||style="text-align:left"| Bojongmangu || 60,06 || 25.033 || 27.821 || 463,2 || 101,4 || 6 || –
|-
! 32.16 || Kabupaten Bekasi || Cikarang Pusat ||style="text-align:right"|1.273,88||style="text-align:right"|2.630.401
! style="text-align:right"|3.113.017||style="text-align:right"|2.443,7||103,2||180||7
|}

Demographie 
Der Regierungsbezirk belegt den dritten Platz in der Bevölkerungsstatistik der Provinz Jawa Barat und hatte zur Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 3.113.017 Menschen. 50,79 % davon waren Männer (1.581.056) und 49,21 % Frauen (1.531.961).71,40 % (2.222.644) der Menschen gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 25,32 % waren Kinder und 3,20 % im Rentenalter (ab 65 Jahren). 
Ende 2021 bekannten sich 95,16 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – 4,30 % waren Christen (102.253 ev.-luth. / 27.812 röm.-kath.) sowie 0,46 % Buddhisten und 0,06 % Hindus.

Bevölkerungsentwicklung der letzten Halbjahre 

Quelle: Interaktive Karten:

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Sumedang (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat